(ок. 1360 — 1430) — кардинал из Рейнштейна на Шумаве, магистр университета (1404), ученик Яна Гуса.
 Железны, Ян (род. 1966) — чехословацкий и чешский копьеметатель, трёхкратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира.